Huetar puede referirse a:

 Idioma huetar: Lengua extinta de la familia chibcha, que fue hablada por varios grupos indígenas de Costa Rica.
 Huetares o güetares, pueblo indígena de Costa Rica.
 Rey Huetar, rey de un pueblo indígena de Costa Rica en 1522.